Георгий Тодоров Калоя́нчев (; 13 января 1925, Бургас — 18 декабря 2012, София), «Калата» — болгарский актёр театра и кино. Заслуженный артист Болгарии (1963). Народный артист НРБ (1966). Член Болгарской Коммунистической партии с 1962 года. Сыграл более 60 ролей в кино.

Биография 
Георгий Калоянчев родился в Бургасе 13 января 1925 года.

После службы в армии Георги поступил на актёрский факультет Высшего университета театрального искусства имени Крыстё Сарафова в Софии. Его однокурсниками были Коста Цонев и Катя Динева. После его окончания был принят в Национальный театр Ивана Вазова.

В 1951 году состоялся его кинодебют. Калоянчев сыграл роль цыгана Кали в фильме «Утро над родиной». В 1957 году Калоянчев переходит во вновь созданный Театр сатиры имени Алеко Константинова. На этой сцене он сыграл несколько десятков ролей, в том числе Хлестакова в «Ревизоре», Кочкарёва в «Женитьбе», Остапа Бендера в «Двенадцати стульях», Швейка в «Швейке во Второй мировой войне» и Артуро Уи в «Карьере Артуро Уи» Бертольта Брехта, Присыпкина в «Клопе» Маяковского, Новосельцева в «Сослуживцах» Рязанова и Брагинского.

Сын Георгия Калоянчева Ивайло Калоянчев (род. 1954) — тоже актёр, работает в Театре сатиры, снимается в кино.

Георгий Калоянчев умер 18 декабря 2012 года в Софии. В день смерти актёра Болгарское телевидение изменило программу вещания и демонстрировало фильмы с Калоянчевым в главной роли. Прощание с актёром состоялось 21 декабря 2012 года в Театре сатиры..

Избранная фильмография 

  — Утро над родиной (Утро над родината) — цыган Кали
  — Наша земля (Наша земя) — пограничник Петко Шилото
  — Сноха (Снаха)
  — Димитровградцы (Димитровградци) — Шерю Барабатов
  — Пункт первый повестки дня (Точка първа)
  — Две победы (Две победи)
  — Урок истории (Урокът на историята) — ван дер Люббе
  — Годы любви () — посетитель больницы
  — Любимец № 13 (Любимец 13) — футбольный судья
  — Ребро Адама (Ребро Адамово) — шахтёр
  — Командир отряда — Мите
  — Малышка () — Мирчи
  — Первый урок () — Васката
 — — Табак ()
  — Мастер на все руки (Специалист по всичко) — штангист-тяжеловес Киро Стеров
  — Инспектор и ночь (Инспекторът и нощта) — инспектор
  — Волчица () — Кондов, директор колонии
  — Самая длинная ночь (Най-дългата нощ) — фокусник
  — Галилео Галилей — Джордано Бруно
  — Белая комната () — клоун
  — Эзоп () — Эзоп
  — Кит () — Парушев, начальник управления рыбными промыслами
  — Украденный поезд (Откраднатият влак) — полковник Тушев
  — На каждом километре (На всеки километър), 2 сезон, 5 серия — Сали, он же капитан Костов
  — Игрек 17 — дед
  — Удачи, инспектор! (Бон шанс, инспекторе!) — мэр
  — Под игом (Под игото, многосерийный телефильм по роману Ивана Вазова) — Хаджи Смион
  — Бай Ганю (Бай Ганьо) — бай Ганю
  — Бай Ганю ездит по Европе (Бай Ганьо тръгва из Европа) — бай Ганю

Награды, премия, звания 
 1959 — Димитровская премия за театральную деятельность
 1962 — премия на фестивале в Варне за роль штангиста в фильме «Мастер на все руки»
 1963 — Заслуженный артист Болгарии
 1966 — Народный артист Болгарии
 1985 — Герой социалистического труда Болгарии
 2000 — Орден «Стара-планина» I степени

Примечания 

Народные артисты Болгарии
Заслуженные артисты Болгарии
Персоналии:Болгария
Лауреаты Димитровской премии
Почётные граждане Бургаса
Почётные граждане Софии